Вукица «Шуня» Митрович (; 28 декабря 1911, Свети-Стефан — 17 декабря 1941, Яинцы) — югославская партизанка, Народный герой Югославии.

Биография

Ранние годы 
Родилась 28 декабря 1912 в Свети-Стефане. Училась в школах Свети-Стефана и Котора, окончила два курса педагогического училища в Цетине. В 1932 году оставила учёбу по причине слабого здоровья и переезда родителей в Белград. Работала сначала машинисткой, а затем рабочей на текстильной фабрике в Белграде.

Довоенная работа в КПЮ 
В октябре 1933 года Вукица вступила в Коммунистическую партию Югославии, уже сотрудничая до этого с рабочими объединениями на текстильной фабрике. Была одним из редакторов газеты «Коммунист», распространяла газету вместе с Благое Паровичем и Драгутином Чоличем. 14 апреля 1935 была арестована полицией и отправлена в главную тюрьму Белграда, где подвергалась побоям. Вскоре Вукицу отпустили из-за отсутствия доказательств её антигосударственной деятельности, и после освобождения она заняла должность в техническом комитете Белградского горкома КПЮ. От коллег получила прозвище «Шуня» ( — «Крадущаяся»), поскольку была тихой и трудолюбивой работницей.

С 1935 по 1936 годы КПЮ подверглась репрессиям, и её Белградское отделение ослабло, однако Шуня внесла свой вклад в поддержку партии. В начале 1937 года она заняла должность секретаря Белградского горкома, а в мае 1937 года вошла в Сербский райком КПЮ. Несмотря на то, что Вукица много времени проводила в Белграде, она совершала путешествия в Ниш и Валево. Часто она привлекала молодёжь к активной деятельности, ведя борьбу с фашистскими организациями. Одной из главных заслуг Митрович стало создание сильной партийной организации среди текстильных рабочих Карабурмы, которая успешно организовывала забастовки и стачки. В 1938 году Вукица снова попала в тюрьму, после чего ушла в подполье. 14 декабря 1939 она приняла участие в массовых акциях протеста в Белграде. На V Съезде Сербского райкома КПЮ была избрана в секретариат ЦК КПЮ.

В годы войны 
Вукица была лично знакома с лицами, которые и подняли в первые дни немецкой оккупации сербский народ на войну против фашистов и нацистов. Вукица стала одним из инициаторов вооружённых выступлений в Белграде. Она поддерживала связи с Янко Янковичем, агентом НОАЮ в Специальной полиции, а с матерью Милоша Матиевича организовала поставку продовольствия арестованным партизанам.

6 октября 1941 вместе с Давидом Паичем Вукица шла на совещание Белградского горкома, и оба подверглись нападению полицейских. Паич был убит на месте, а Вукица получила тяжёлое ранение. Её в тюрьме подвергли пыткам, однако девушка отказалась выдавать своих соратников. Вукицу Митрович приговорили к смертной казни через расстрел. 16 декабря Вукицу отправили в концлагерь Баница, расстреляв её в тот же день. Девушку несли на руках к месту казни, поскольку у неё были сломаны обе ноги и она не могла ходить.

9 мая 1945 Антифашистское вече народного освобождения Югославии присвоило Вукице Митрович звание Народного героя Югославии посмертно.

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, Београд 1959. година.
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.
 Хероине Југославије. „Спектар“, Загреб 1980. година.

Коммунисты Черногории
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии
Коммунисты Югославии
Расстрелянные в Сербии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1941 году